Il doppio del torneo di tennis ATP Buenos Aires 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Manuel Orantes e Guillermo Vilas che hanno battuto in finale Patricio Cornejo Seckel e Jaime Fillol 6-4, 6-3.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Buenos Aires 1974